Pora može značiti:

 pora, u anatomiji, naziv za bilo koji sitan otvor u tijelu (npr. jezgrine pore);
 pora, sitna rupica;
 Pora (rijeka), rijeka u Italiji;
 PORA, kraica za Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja;
 PORA (stilizirano Pora!), građanska udruga mladih u Ukrajini.